Akvaridi so sestavljeni iz več različnih meteorskih rojev, katerih radiant se pojavi v ozvezdju Vodnarja:

 Eta Akvaridi
 Južni Delta Akvaridi
 Južni Jota Akvaridi
 Kapa Akvaridi
 Severni Delta Akvaridi
 Severni Jota Akvaridi
 Tau Akvaridi 
Meteorski roji